Marijan Jelenić (glazbenik), član Nole
Marijan Jelenić (svećenik), tajnik Odbora Hrvatske biskupske konferencije za pastoral turista i vodnjanski župnik